Giorgio De Chirico (1888-1978), peintre ;
 Andrea Francesco Alberto De Chirico dit Alberto Savinio (1891-1952), écrivain, peintre et compositeur gréco-italien, son frère cadet.

Voir aussi 
 Louisa Chirico, une joueuse de tennis américaine née en 1996.
Famille d'artistes italiens